Louis Luglien Pasquet de Salaignac (1746-1827), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Louis Pasquet (1867-1931), personnalité politique française ;
 Joseph Pasquet (1888-1972), chef d’entreprise, écrivain et cofondateur de l'Académie du Morvan ;
 Yves-Marie Pasquet (1947-),  compositeur, ancien professeur à la Sorbonne.
 Jacques Pasquet (1948-), écrivain-conteur français ;
 Isabelle Pasquet (1962-), femme politique française ;
 David Pasquet (1970-),  musicien, compositeur, sonneur de bombarde et clarinette français ;
 Marie Pasquet (1981-), judokate française.